A Embrapa Territorial (anteriormente chamada Embrapa Monitoramento por Satélite - CNPM) é uma das unidades da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com sede na cidade paulista de Campinas. Tem como foco pesquisas e inovações geoespaciais para a agricultura, através do uso de geoinformação e geotecnologias. Entre suas atribuições, está a geração de conhecimento, tecnologias e inovações com aplicações para o Estado Brasileiro e para a sociedade, direcionadas para a governança territorial. Além desta Unidade, a Embrapa possui mais 46 centros de pesquisa e unidades de serviços em diferentes regiões do país, abrangendo a pesquisa em produtos, temas básicos e agroflorestal ou agropecuária nas ecorregiões brasileiras.
A Embrapa Monitoramento por Satélite tem como visão de futuro ser um centro de excelência na geração de conhecimento e inovação para o monitoramento da agricultura por meio de geotecnologias e geoinformação.

Ligações externas 

Dentre os principais sistemas e projetos de pesquisa desenvolvidos atualmente pela Embrapa Monitoramento por Satélite, pode-se destacar:

 Sistema de recepção de dados GEONETCast, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/geonetcast/
 Informações geoespaciais para a gestão dos recursos naturais e para o desenvolvimento agrícola de Moçambique, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/mocambique/
 Desenvolvimento e atualização do Sistema de Gestão Territorial da Faixa de Fronteira para a Defesa Agropecuária, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/aftosa/
 Desenvolvimento de geotecnologias para identificação e monitoramento de níveis de degradação em pastagens, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/geodegrade/
 Atlas Ambiental Escolar da Região Metropolitana de Campinas, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/geoatlas/
 Sustentabilidade e recuperação de pastagens, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/mapastore/
 Variabilidade espacial dos índices de qualidade do solo para sistemas agropecuários, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/qualisolo/
 Avaliação da sustentabilidade e planejamento ambiental em propriedade do setor silvicultural, veja em: http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/silvicultura/
 Gestão Operacional e Protótipo de Geodecisão para Rastrear a Produção Agropecuária, veja em: http://www.otag.cnpm.embrapa.br/

 Sítio oficial da Embrapa Territorial

Embrapa
Empresas de Campinas